L'Office for Climate Education (OCE) est une fondation non lucrative qui vise à promouvoir l’éducation au changement climatique dans les écoles du monde entier, afin de soutenir le Programme de développement durable 2030 des Nations Unies, et notamment les ODD 4 et 13.

Historique

La création 
Issu de la COP21, l'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il a mis l'accent sur l'importance de l'enseignement, de la formation et de la sensibilisation du public (Art.12). Face au changement climatique, un effort majeur est nécessaire pour que les jeunes générations soient dotées d'outils de compréhension et d’analyse qui les préparent à vivre et agir dans un monde en transformation. De nombreuses institutions éducatives et scientifiques se sont donc rencontrées en septembre 2017 et ont décidé de créer l'Office for Climate Education (OCE), officiellement lancé le 16 mars 2018 à Paris, sous la forme d’une fondation abritée par la Fondation La main à la pâte. Son objectif : organiser une coopération scientifique et pédagogique au niveau international pour accélérer l’implémentation d’une éducation au changement climatique.

Notes et références